Gremberg steht für folgendes Objekte in Köln:
 Gremberg, Ortsteil des Kölner Stadtteils Humboldt/Gremberg
 Bahnhof Gremberg, Rangierbahnhof in Köln-Gremberghoven
 Autobahnkreuz Köln-Gremberg, ein Autobahnkreuz